Taussig ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Maria Taussig (* 1954), Bischof von San Rafael
 Frank William Taussig (1859–1940), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Professor in Harvard

 Helen Brooke Taussig (1898–1986), US-amerikanische Kinder-Kardiologin 
 Helene von Taussig (1879–1942), österreichische Malerin
 Imre Taussig (1894–1945), ungarischer Fußballspieler
 Josef Taussig (1914–1945), tschechoslowakischer Journalist, Schriftsteller, Satiriker und Schauspieler
 Michael Taussig (* 1940), Anthropologe
 Otto Taussig (1879–1925), österreichischer Schriftsteller
 Stephanie Taussig, österreichische Schauspielerin
 Theodor von Taussig (1849–1909), österreichischer Bankfachmann
 Walter Taussig (1908–2003), amerikanischer Gesangspädagoge, Chorleiter und Dirigent

Siehe auch:
 Tausig